Klášter křižovníků strážců Božího hrobu může znamenat: 
 Klášter křižovníků strážců Božího hrobu (Zderaz): někdy též klášter u svatého Petra Na Zderaze či jen klášter Na Zderaze, Nové Město, Praha 2.

možná hledáte také Klášter křižovníků
 Klášter křižovníků (Litoměřice): zaniklý klášter ve městě Litoměřice, okres Litoměřice, Ústecký kraj.
 Klášter křižovníků (Most): byl postupně klášter dvou řádů (Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského a Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou) ve městě Most, okres Most, Ústecký kraj.
 Klášter křižovníků (Nymburk): zaniklý klášter ve městě Nymburk, okres Nymburk, Středočeský kraj.
 Klášter křižovníků (Praha): areál kláštera v Praze 1 se nachází na Starém Městě a ohraničují ho Křižovnické náměstí, Vltava, Platnéřská ulice a Křižovnická ulice.
 Klášter křižovníků (Ústí nad Labem): zaniklý klášter ve městě Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj.

Rozcestníky - místopisné jméno